Иосиф Давидович Китман (; род. 7 октября 1936, Кишинёв) — молдавский советский скульптор.

Биография 
Окончил Республиканское художественное училище имени И. Е. Репина в Кишинёве (1954), затем Московский художественный институт имени В. И. Сурикова (1960). Работал в области монументальной и малой пластики, главным образом из камня и дерева.

Выполнил памятник поэту Ливиу Деляну в Кишинёве, бюст А. Д. Сахарова, скульптурные портреты актёра Е. Уреке (бронза, 1971), Э. Хемингуэя (дерево, 1983), монумент воинской славы в селе Каинары, мемориальный знак «в честь 24 августа 1944 года — дня освобождения Кишинёва и Молдавской ССР от немецко-румынского фашистского ига» (1974).

Член Союза художников СССР и Молдавии (1963). Лауреат Премии комсомола Молдавии имени Бориса Главана (за скульптурный портрет «Павел Ткаченко» и скульптурную композицию «Встреча», 1968).

С 2000 года живёт в Кёльне (Германия).

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1936 году
Родившиеся 7 октября
Родившиеся в Кишинёве
Родившиеся в Бессарабии
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы XX века
Скульпторы Молдавии
Скульпторы СССР